

Греблешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Кийнень.

Греблешть () — село у Страшенському районі.